Traverse (oversteek), een oversteek
 Traverse (krant), een krant uit de stad Helmond
 Traverse (vesting), een aarden wal bij vestingwerken
 Traverse Grunobuurt, Wooncomplex in Groningen
 Kasteel Traverse, een verbindingsweg in Helmond